Чемпіонат Франції 2012—2013 () — 75-й сезон чемпіонату Франції з футболу. Чемпіоном достроково став столичний клуб «Парі Сен-Жермен» (це третій титул парижан).

Турнірна таблиця

Примітки: 
1. Клуб Бордо взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2013—2014 як переможець Кубку Франції 2012—2013.

2. Клуб Сент-Етьєн взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2013—2014 як переможець Кубку французької ліги 2012—2013.

3. З клубу Аяччо 9 серпня 2012 року було знято 2 очки.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Хет-трики

Примітки

Посилання 
 Ліга І на soccerway 

Ліга 1
Франція
Франція
2012 у французькому спорті
2013 у французькому спорті